Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Javier Frana e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Byron Black e Jim Pugh 4-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Bryan Shelton (primo turno)
 Javier Frana /  Christo van Rensburg (campioni)

 Bret Garnett /  Kenny Thorne (quarti di finale)
 Byron Black /  Jim Pugh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1993
ATP Tour 1993